(signifiant « reptile de Mbire ») est un genre éteint et fossile de dinosaures Sauropodomorpha basal de la formation Pebbly Arkose du Trias supérieur (Carnien) du Zimbabwe. Le genre contient une seule espèce, , connue grâce à un squelette presque complet. Mbiresaurus représente l'un des plus anciens dinosaures connus en Afrique.

Découverte et dénomination 
Le spécimen holotype de Mbiresaurus, NHMZ 2222, a été découvert lors de deux expéditions en 2017 et 2019 dans des couches de la formation Pebbly Arkose sur la terre communale de Dande du district de Mbire, dans la province centrale du Mashonaland, au Zimbabwe, qui date de l'âge carnien tardif du Trias tardif. L'holotype consiste en un squelette presque complet, partiellement articulé, comprenant un crâne partiel et des mâchoires inférieures, des vertèbres cervicales, dorsales, sacrées et caudales, des fragments de côtes, des ceintures pectorales et pelviennes partielles, et des membres antérieurs et postérieurs partiels. Un spécimen référencé plus grand, NHMZ 2547, a été trouvé en association avec l'holotype.

En 2022, Christopher T. Griffin  ont décrit Mbiresaurus comme un nouveau genre et une nouvelle espèce de Sauropodomorpha basal. Le nom générique, « Mbiresaurus », combine une référence au district de Mbire au Zimbabwe avec le latin « sauros », qui signifie « reptile ». Le nom spécifique, « raathi », honore Michael Raath, l'un des découvreurs des fossiles, et ses contributions à la paléontologie zimbabwéenne.

Classification 
Dans leurs analyses phylogénétiques, Griffin  (2022) ont retrouvé Mbiresaurus comme un membre basal des Sauropodomorpha. Le cladogramme ci-dessous présente les résultats de leurs analyses phylogénétiques.

Paléoenvironnement 
Mbiresaurus est connu de la formation Pebbly Arkose du Zimbabwe. D'autres fossiles appartenant à Hyperodapedon, ainsi que des Aetosauria sans nom, des Herrerasauridae, et des Synapsida (possible Dicynodontia et Cynodontia Traversodontidae Gomphodontosuchinae) ont également été retrouvés dans la formation.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie au Zimbabwe